Mantillo puede referirse a:
 La cubierta natural que se forma en el horizonte superior del suelo, producto de la descomposición parcial o total de materias orgánicas, véase hojarasca. 
 La cubierta de materiales que se aplican en jardinería y agricultura sobre la superficie del suelo trabajado para mejorar su fertilidad, humedad y salud, véase mantillo (jardinería).

Referencias